Ктеноспондилы (Ctenospondylus, "гребенчатый позвонок") — род сфенакодонтов пермского периода. Были распространены на территории современных штатов Юта, Айдахо и Техас в пермском периоде ( назад). Известны из пород, относящихся к верхнему артинскому — раннему кунгурскому ярусам.

Описание 
Ктеноспондилы были хищниками и охотились на животных, близких им по размеру. Имели длинный хвост, короткие спинные шипы и очень глубокий, но узкий череп с массивными челюстями и острыми зубами. Парус ктеноспондилов — нечто среднее между парусами диметродона и сфенакодона. Из-за своих больших размеров (до 3 метров в длину) он, вероятно, был верховным хищником в своей среде и мог конкурировать за пищу с другими хищниками, такими как диметродон. Сфенакодонтид был близким родственником диметродона.

Позвоночники ктеноспондил длиннее, чем у сфенакодона, но короче, чем у диметродона. Они также не имеют гантелевидного верхнего профиля, характерного для диметродона, и более уплощены в поперечном направлении.

История обнаружения 
Впервые ктеноспондилы были обнаружены в Огайо, штат Техас. 

В 1936 году Альфред Шервуд Ромер назвал типовой вид Ctenospondylus casei. Родовое название от греческого κτείς - "гребень", и σφόνδυλος - "позвонок", указывало на форму заднего паруса. Специфическое название дано в честь Эрмина Каулз Кейса, который впервые сообщил о типовом образце в 1910 г. 

Окаменелость была найдена в округе Арчер на участке Слиппери Крик в формации Белль Плейнс, которая относится к артинскому периоду. Голотип - AMNH 4047, был обнаружен в 1881 году Уильямом Флетчером Камминсом, который собирал коллекцию для Эдварда Коупа. Находка состояла из шейного позвонка, двух спинных позвонков, двух отломанных позвонков и фрагментов ребер.

В 1964 году Питер П. Вон отнёс к этому виду гораздо более полный материал из Юты и Аризоны. Сюда вошли образцы:

 NTM VP 1001: частичный скелет с черепом; 
 NTM VP 10014: несколько спинных позвонков; 
 NTM VP 10015: дополнительные спинные позвонки; 
 NTM VP 10016: две кости черепа; 
 NTM VP 10017: серия из трех спинных позвонков. 

Образцы являются частью коллекции Музея племени навахо.

В 1978 году Дэвид Берман назвал второй вид: Ctenospondylus ninevehensis. Специфическое название относится к известняку Niniveh в формации Грин, датируемой сакмарским периодом, в округе Монро, штат Огайо. Голотипом является образец MCZ 3386, найденный Дональдом Бэрдом в июне 1955 года. Он состоит из частичного скелета с фрагментарным черепом, осью позвоночника, четырьмя спинными позвонками, четырьмя хвостовыми позвонками, шейными ребрами, спинными ребрами, лопаткой, двумя плечевыми костями и правым тазом. Образец MCZ 4458, правая верхняя челюсть, был отнесен к этому виду. Берман считал C. ninevehensis более базальным видом, чем Ctenospondylus casei, и отнес второй вид к роду только из-за сходной длины позвоночника. Позже туда же были отнесены образцы MCZ 8635-42 - череп; MCZ 8665 - яремная кость и MCZ 3102 - скелет с черепом.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2021 года в род включают 2 вымерших вида:

Примечания 

Сфенакодонты
Фауна каменноугольного периода
Синапсиды пермского периода